Lamothe (Haute-Loire)
 Lamothe (Landes)
 Lamothe-Capdeville
 Lamothe-Cassel
 Lamothe-Cumont
 Lamothe-en-Blaisy
 Lamothe-Fénelon
 Lamothe-Goas
 Lamothe-Landerron
 Lamothe-Montravel